Stay (verbo quedar/permanecer en inglés) puede referirse a:

Cine 
 Stay (Tránsito (Stay)/El umbral) (2005), película estadounidense dirigida por Marc Forster;
 Stay (Los perros dormidos mienten) (2006), película estadounidense dirigida por Bobcat Goldthwait.

Música 
Álbumes
 Stay (2003), álbum del grupo holandés Ten Sharp;
 Stay (2007), álbum del grupo británico Simply Red.
Canciones
 «Stay» (1960), clásico de Maurice Williams y sus covers (p. ej., el de Cyndi Lauper);
 «Stay» (1972), canción del grupo británico Pink Floyd, del álbum Obscured by Clouds;
 «Stay» (1984), canción de la cantautora estadounidense Madonna, del álbum Like a Virgin;
 «Stay» (1992), canción del grupo británico Shakespeares Sister, del álbum Hormonally Yours;
 «Stay (Faraway, So Close!)» (1993), canción del grupo irlandés U2, del álbum Zooropa;
 «Stay» (2004), canción del DJ francés David Guetta, del álbum Guetta Blaster;
 «Stay» (2007), canción del dúo estadounidense de música country Sugarland;
 «Stay» (2010), canción del dúo británico Hurts, del álbum Happiness;
 «Stay» (2010), canción de la cantante estadounidense Miley Cyrus, del álbum Can't Be Tamed;
 «Stay» (2010), canción de Nick Jonas & The Administration, del álbum Who I Am;
 «Stay (ven a mí)» (2011), canción de Il Divo, del álbum Wicked Game;
 «Stay» (2012), canción del cantante noruego Tooji, participante en el Eurovision Song Contest 2012;
 «Stay» (2013), canción de la cantante de barbadense Rihanna, del álbum Unapologetic;
 «Stay» (2014), canción del grupo británico No Devotion.
 «Stay» (2016), canción del grupo surcoreano Blackpink.
 «Stay» (2017), canción del DJ ruso-alemán Zedd y la cantante  canadiense Alessia Cara
 «Stay» (2021), canción del cantante australiano The Kid Laroi y del cantante canadiense Justin Bieber, del mixtape F*ck Love 3:Over You